alumn – student seminarium duchownego
 alumn – dawniej uczeń, wychowanek
 alumn – w krajach anglosaskich absolwent szkoły wyższej